Mitterhofen ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Mitterhofen (Gemeinde Maishofen), Katastralgemeinde im Pinzgau, Salzburg
 Mitterhofen, historischer Ortskern von Sievering, Wien

Siehe auch:
 Mittelhofen